François Borne (1840-1920), flûtiste et compositeur français ;
 François Borne (né en 1968), musicien français.